McNaughton ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew McNaughton (1887–1966), kanadischer General, Minister und Diplomat
 Bill McNaughton (1905–1980), englischer Fußballspieler
 Callum McNaughton (* 1991), englischer Fußballspieler
 Christopher McNaughton (* 1982), deutscher Basketballspieler
 Duncan McNaughton (1910–1998), kanadischer Leichtathlet

 Gibby McNaughton (1911–1991), schottischer Fußballspieler
 Harry McNaughton (1894–??), schottischer Fußballspieler
 Jock McNaughton (1912–1986), schottischer Fußballspieler
 John McNaughton (* 1950), US-amerikanischer Filmregisseur
 Jon McNaughton (* um 1965), US-amerikanischer Maler
 Kevin McNaughton (* 1982), schottischer Fußballspieler
 Michael McNaughton (* 1980), englischer Fußballspieler
 Paul McNaughton (* 1952), irischer Rugby-Union-Spieler
 Robert McNaughton (1924–2014), US-amerikanischer Informatiker
 William John McNaughton (1926–2020), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Incheon

Siehe auch:
 McNaughton Ridges, Reihe von Gebirgskämmen im Enderbyland, Antarktika
 Mount McNaughton, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 MacNaughton